Technopolis peut signifier :
 Technopole, terme générique.
 Technopolis (Maroc), une technopole située à Rabat, Maroc.
 Technopolis Oyj, une entreprise finlandaise de gestion d'incubateurs d'entreprises